Фаворит (фильм):
 Фаворит (фильм, 1976) — СССР, режиссёр Василе Брескану (драма, детектив).
 Фаворит (фильм, 1974) () — Великобритания, режиссёр Тони Ричардсон (триллер, драма).
 Фаворит (фильм, 2003) () — США, режиссёр Гэри Росс (драма, история). Фаворит-Фильм — РФ, ООО ПЦ «Фаворит-Фильм», кинокомпания, главная задача которой — производство телевизионных фильмов.
 Фаворит (телесериал) — российский телесериал 2005 г.

 Примечания